Az év magyar atlétája címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Atlétikai Szövetség. A díjat legtöbb alkalommal Pars Krisztián (8) valamint Vaszi Tünde és Márton Anita (6-6) nyerte el. A győztes férfiak a Zsivotzky Gyula díjat, a nők a Csák Ibolya díjat vehetik át.

Díjazottak

Többszörös nyertesek

Férfiak

Nők

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 853–854. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1976-1993)
Magyar sportévkönyv (1994-2010)

Magyar atlétika
Díjazott magyar sportolók